Зерка́льная:

 Зеркальная — бухта Японского моря в Кавалеровском районе Приморского края.
 Зеркальная — река в Кавалеровском районе Приморского края.

См. также 
 Зеркальное
 Зеркальный